Bouldering – jedna z ekstremalnych konkurencji sportowych rozgrywana przez mężczyzn na 15. Mistrzostwach Świata we Wspinaczce Sportowej w ramach wspinaczki sportowej podczas mistrzostw świata w Olympiahalle w austriackim mieście Innsbruck w dniach 12–15 września 2018. Mistrzem świata w konkurencji boulderingu został Japończyk Kai Harada, srebrny medal przypadł Koreańczykowi Chon Jong-won, a brązowy zdobył Słoweniec Gregor Vezonik.

Terminarz 
Konkurencja rozpoczęła się eliminacjami w dniu 12 sierpnia o godzinie 10:00 (czasu miejscowego). Finał rozegrano w dniu 15 o godz 12:00.

Uczestnicy 
Do zawodów zgłoszonych zostało 150 wspinaczy sportowych. Polskę w  boulderingu reprezentowali; Maciej Dobrzański, który zajął 141 miejsce, a Marcin Dzieński był 146.

Medaliści

Wyniki

Eliminacje 
150 zawodników wystartowało w eliminacjach mistrzostw świata, do fazy półfinałowej zakwalifikowało się 20 wspinaczy z najlepszymi wynikami, którzy następnie walczyli o występ w finale. W finale o medale wałczyło 6 zawodników.

Faza finałowa 
 Legenda

Źródło:

Uwagi

Zobacz też  

 Medaliści mistrzostw świata we wspinaczce sportowej
 Mistrzostwa świata we wspinaczce sportowej
 Wspinaczka sportowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Mężczyzn